|-
| 124701 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124702 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124703 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124704 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124705 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124706 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124707 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124708 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124709 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124710 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124711 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124712 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124713 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124714 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124715 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124716 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124717 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124718 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124719 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124720 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124721 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124722 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124723 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124724 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124725 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124726 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124727 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124728 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124729 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124730 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124731 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124732 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124733 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124734 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124735 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124736 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124737 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124738 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124739 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124740 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124741 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124742 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124743 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124744 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124745 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124746 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124747 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124748 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124749 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124750 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124751 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124752 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124753 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124754 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124755 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124756 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124757 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124758 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124759 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124760 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124761 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124762 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124763 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124764 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124765 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124766 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124767 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124768 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124769 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124770 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124771 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124772 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124773 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124774 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124775 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124776 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124777 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124778 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124779 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124780 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124781 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124782 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124783 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124784 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124785 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124786 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124787 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124788 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124789 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124790 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124791 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124792 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124793 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124794 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124795 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124796 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124797 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124798 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124799 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124800 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-